

Nom de famille 

 Alan Street (1982-), patineur artistique britannique.
 Cecil Street (1884-1965), militaire britannique, mieux connu comme auteur de roman policier sous les pseudonymes de John Rhode et Miles Burton.
 Fanny Street (1877-1962), principale de collège britannique.
 John F. Street (1943-), homme politique américain.
 Justin Street, musicien australien.
 Picabo Street (1971-), skieuse alpine américaine.
 Ross Street (1945-), mathématicien australien.
 Stephen Street, producteur britannique.

Toponyme 
 Street est un village du Somerset, en Angleterre.

Sports
 Le street est une spécialité du roller agressif, du skateboard, du vélo (VTT ou BMX) et du monocycle.
 Le monocycle street (aussi simplement connu parmi les monocyclistes comme street) est l'un des développements tout récents du monocycle.
 Le street-hockey ou hockey-balle (Canada), dans sa version actuelle, est un sport jeune avec une histoire moderne très courte.

Art 
 Le Street art ou art urbain est un mouvement artistique contemporain.

Jeux vidéo 
 
 FIFA Street est un jeu vidéo basé sur le football de rue et le foot freestyle, donc avec des gestes du football technique

Littérature 
 Back Street est un roman de Fannie Hurst paru en 1931 qui relate l'histoire d’un amour dans l’ombre.

Musique 
 La street dance est un terme plutôt générique et ne constitue en rien la désignation d'une danse en particulier mais de plusieurs, originaire des États-Unis.
 Street-Legal est un album de Bob Dylan sorti en 1978.
 Le street punk est un dérivé du punk-rock similaire à la Oi! mais avec des riffs plus mélodiques et plus rapides.
 La Street Parade est un défilé de musique techno (une street-party) organisé chaque année depuis 1992 dans les rues de Zurich, le long du lac.
 Shakin' Street est un groupe de metal français.
 Mercy Street est une chanson de Peter Gabriel (1986).
 Street est un album solo de Nina Hagen (1991).

Odonymes 
 Baker Street est une rue de Londres.
 Brook Street est une rue de Londres.
 Downing Street est une rue de Londres où sont situées les résidences du Premier Ministre britannique et du chancelier de l'Échiquier.
 Grafton Street (Sráid Grafton en irlandais) est une rue de Dublin.
 Main Street, USA est la porte d'entrée des parcs, basé sur Disneyland.
 Montgomery Street est une rue de San Francisco.
 Powell Street est une rue de de San Francisco.
 Oxford Street est une rue de Londres.
 Wall Street est le nom d'une rue du sud de l'île de Manhattan à New York (États-Unis) ; avec le temps, Wall Street a fini par désigner l’ensemble du quartier[1] ainsi que la plus importante bourse du monde, le New York Stock Exchange (NYSE).
 Warren Street tube station est une station du métro de Londres.

Télévision 
 Coronation Street est un soap opera britannique créé par Tony Warren et diffusé depuis le  sur le réseau ITV

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais